Сант-Алессио-Сикуло () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Мессина.

Население составляет 1335 человек (2008 г.), плотность населения составляет 223 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 98030. Телефонный код — 0942.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (Богоматерь Кармельская), празднование 16 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.santalessiosiculo.me.it/index.htm

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики